Arnold Hermann Lossow (1805-1864), sculpteur allemand ;
 Heinrich Lossow (1840-1897), peintre allemand ;
 Otto von Lossow (1868-1938), général allemand.

 Famille von Lossow, famille noble allemande.